Egina (en griego Αίγινα) puede referirse a:

 Egina, isla en el golfo Sarónico;
 Egina, ninfa hija del dios-río Asopo;
 (91) Egina, un asteroide.

Enlaces externos 

 Egina en el Proyecto Perseus.